Esta é uma lista de canções do girl group sul-coreano T-ara.

Ver também 
 Discografia de T-ara

T-ara
T-ara